Маріан де Свардт і Яна Новотна виграли титул, перемігши у фіналі пару Аранча Санчес Вікаріо і Наташа Звєрєва з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Аранча Санчес Вікаріо /  Наташа Звєрєва (фінал)
 Александра Фусаї /  Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Яюк Басукі /  Кароліна Віс (півфінал)
 Анна Курнікова /  Лариса Нейланд (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Direct Line International Championships 1998 Doubles Draw 

Парний розряд
Парний розряд 1998